Ein Glaskubus ist ein Würfel aus Glas; er findet sich wiederholt in der Architektur als Gebäude(teil):

 Gebäude der Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, ehemaliger Pavillon des Landes Mexiko auf der Expo 2000, siehe Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
 Glaskubus 24-Stunden-Kunstmuseum (2006), Celle
 Glaskubus (Mahnmal in Mannheim) (2003), Mannheim
 Mannheimer Rosengarten – Neubau (2007), Mannheim
 Kunsthaus Bregenz (KUB, 1997), Architekt Peter Zumthor, Bregenz
 Kunstmuseum Stuttgart (2005), Stuttgart, ein kubisches Museumsgebäude mit 5000 m² Ausstellungsfläche
 Niederländische Botschaft (2003), Berlin, ein Glaskubus mit 27 Meter Kantenlänge
 Reste der Alten Synagoge (2005), Marburg
 Tropenhaus – ein Glaskubus im Imhoff-Schokoladenmuseum in Köln, siehe Imhoff-Schokoladenmuseum#Ausstellung
 Ufa-Kristallpalast des Architekturbüros Coop Himmelb(l)au als dekonstruktivistischer Glaskubus (2006), Dresden
 Glaskubus Museum St. Johann in Tirol, Architekt Armin Rainer, St. Johann in Tirol

Glasarchitektur